Le charmont est un cépage blanc obtenu en 1965.

 Charmont, commune française de la Marne ;
 Charmont-sur-Marne, ancienne commune française de l'Aisne ; son territoire est aujourd'hui partagé entre les communes de Chartèves et Mont-Saint-Père. 
 Charmont, commune française du Val-d'Oise ;
 Charmont-en-Beauce, commune française du Loiret ;
 Charmont-sous-Barbuise, commune française de l'Aube ;
 Grand-Charmont, commune française du Doubs.
 Vieux-Charmont, commune française du Doubs.

Voir aussi 
 Guillaume de Charmont (?-1349), prélat français, évêque de Lisieux au .
 Paul Charmont, pseudonyme de Paul Fabien Perret-Gentil (1895-1973), homme de lettres.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France